RFH est un sigle qui peut désigner :
 Riders for Health, une ONG britannique qui fournit un service de santé et de transport de personnel médical pour des villages isolés où les routes souvent n'existent pas ;
 Reichsfinanzhof (en français, Cour suprême des Finances du Reich allemand), l'administration allemande la plus haute d'autorité et de décision pour les impôts du Reich entre 1918 et 1945.